Beca ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Beca (* 1968), brasilianischer Schwimmer
 Ramón Beca (* 1953), spanischer Vielseitigkeitsreiter

Siehe auch:
 Beça
 Beka (Begriffsklärung)